Giga je lahko:
 giga - predpona SI
 Giga (Gýges) - lidijski kralj
 Giga, italijanska različica starega plesa Gigue